Uthina kan verwijzen naar:
Oudna, een archeologische plaats in Tunesië
Uthina (geslacht), een geslacht van spinnen